Arthur Mailey (1886-1967), joueur de cricket, caricaturiste et journaliste australien
Laci J. Mailey (née en 1990), actrice canadienne
Madison Mailey (née en 1996), rameuse canadienne